La Cattedrale di San Patrizio (Dublino)
 La Cattedrale di San Patrizio (New York)